STS42 peut faire référence à :
 STS-42,  de la navette spatiale Discovery,
 école de Roughwood Park à Chalfont St Giles, Bucks, selon la Liste des établissements du SOE,